Il doppio maschile del Brisbane International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marc Gicquel e Jo-Wilfried Tsonga erano i campioni uscenti, ma Tsonga quest'anno ha scelto di non partecipare.

Gicquel ha giocato in coppia con Jérémy Chardy, ed hanno vinto il torneo battendo in finale Lukáš Dlouhý e Leander Paes, con il punteggio di 6-3, 7-6(5).

Teste di serie 

  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (finale)
  Julian Knowle /  Robert Lindstedt (primo turno)

 Michaël Llodra /  Andy Ram (quarti)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2010
ATP World Tour 2010